Termenul Cupidon poate să însemne:

Cupidon (sau Amor), zeul roman al dragostei, echivalentul zeului Eros în mitologia greacă.
„Cupido”, un roman al scriitoarei americane Jilliane Hoffman.
O falsificare faimoasă după Michelangelo.
Unul din sateliții planetei Uranus.
Un serial al televiziunii nordamericane.
O formație rock din Canada.